O Outro Lado (álbum), da banda Tokyo
 Quid Pro Quo, filme (2010) com Nick Stahl traduzido no Brasil como O Outro Lado
 Die andere Seite, filme alemão (1931) exibido no Brasil como O Outro Lado

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música